Мансанеке () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 12 км². Население — 465 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Покровителями города считаются святой Себастиян и Нª Сª де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 

Муниципалитеты Толедо